Sabará — município brasileiro de Minas Gerais
Ribeirão Sabará — rio brasileiro de Minas Gerais
Onofre Anacleto de Souza — futebolista brasileiro conhecido como Sabará

Desambiguações de topônimos